Koogi (Jõelähtme), een plaats in de Estlandse gemeente Jõelähtme, provincie Harjumaa
 Koogi (Tartu), een plaats in de Estlandse gemeente Tartu vald, provincie Tartumaa